„Niizuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Niizuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Niizuki” (PC-15) – okręt patrolowy typu Hatsunami z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów